August van Brunswijk-Lüneburg (1568-1636), de Oude, zoon van hertog Willem V van Brunswijk-Lüneburg en Dorothea van Denemarken.
August van Brunswijk-Lüneburg (1579-1666), de Jonge, de zoon van hertog Hendrik X van Brunswijk-Dannenberg en Ursula van Saksen-Lauenburg